Торресилья-де-ла-Хара () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 71 км². Население — 302 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 92 км.

Покровителем города считается Нтра Сра ла Вирхен дель Валье.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 
 

Населённые пункты Толедо
Муниципалитеты Толедо